Чугуевский мясокомбинат () — предприятие пищевой промышленности в городе Чугуев Харьковской области.

История

1937 - 1991 
Предприятие было создано в 1937 году в соответствии со вторым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР.

Во время Великой Отечественной войны в ходе боевых действий и немецкой оккупации города мясокомбинат был полностью разрушен, но в соответствии с четвёртым пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства СССР - восстановлен и введён в строй в начале 1950х годов.

В советское время мясокомбинат (вместе с шестью другими мясокомбинатами области, Харьковским птицекомбинатом и 17 обеспечивавшими их деятельность заготовительными совхозами) входил в состав Харьковского областного производственного объединения мясной промышленности и являлся одним из ведущих предприятий города.

После 1991 
После провозглашения независимости Украины мясокомбинат был передан в коммунальную собственность Харьковской области и прекратил производственную деятельность.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины принял решение о приватизации предприятия.

В 2003 году началась реконструкция предприятия, которое было оснащено оборудованием немецкого производства. Первая очередь мясокомбината была введена в эксплуатацию 9 января 2006 года, официальная церемония открытия комбината состоялась 7 февраля 2006 года.

Современное состояние 
В составе комбината - колбасный цех и цех-холодильник на 600 тонн мяса.

Примечания

Литература и источники 
 А. Я. Зинченко. Чугуев: путеводитель по городу. 2-е изд., пер. и доп. Харьков, "Прапор", 1990.

Ссылки 
 страница завода в каталоге ведущих предприятий Украины

Предприятия Чугуева
Предприятия мясной промышленности СССР
Предприятия мясной промышленности Украины